Google Street View () — функция Google Maps и Google Earth, позволяющая смотреть панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 метров.

На 2019 год снимки Google Street View доступны более чем в 3 тыс. городов из 65 стран.

По соображениям конфиденциальности применяется автоматическое затирание лиц людей и номеров транспортных средств. Оно иногда ухудшает качество изображения, так как затирает многие другие объекты по ошибке.

Особенности сервиса 
Углы обзора составляют 360° и 290° по горизонтали и вертикали соответственно. Сервис был запущен 25 мая 2007 года. Первоначально были доступны только фотографии нескольких городов США, но постепенно были сфотографированы города и в других странах. По состоянию на декабрь 2009 года можно посмотреть улицы городов США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Италии, Мексики, Нидерландов, Португалии, Испании, Ирландии, Швейцарии, Канады, Японии, Тайваня, Польши, Украины, Сингапура, Австралии и Новой Зеландии, а также некоторых интерьеров Эрмитажа и Третьяковской галереи.

22 февраля 2012 года в картографическом сервисе появились панорамные снимки российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска и нескольких городов Московской и Ленинградской областей, а также панорамы некоторых регионов СНГ, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Таиланда. В марте 2012 года отснята Болгария.

7 марта 2013 года были добавлены снимки ещё около 200 российских населённых пунктов, полностью отснята Московская область.

В мае 2013 года появились снимки улиц Калининградской области и Польши. Чуть позже были полностью отсняты Краснодарский край, Владимирская, Ивановская, Ярославская, Челябинская, Ленинградская, Брянская, Тульская, Белгородская области, Республика Адыгея и частично — Югра и Приморье. Также были добавлены важнейшие транспортные артерии страны.

В 2018 отснята Кировская область, в 2019 — Воронежская область, а в 2021 — Ямало-Ненецкий АО, Архангельская область, Бурятия, Омская область и Колымская трасса.

В июне 2015 года были доступны снимки улиц городов Крыма (в частности, город Судак). Спустя некоторое время доступ к снимкам был закрыт. На карте исключены из списка доступных панорамы Крыма и Луганской области. Улицы Донецка остаются в открытом доступе с 2012.

Конфиденциальность 
Google Street View размывает дома для любого пользователя, который подает запрос, кроме автоматического размывания лиц и номерных знаков. Обеспокоенность высоты камер была вызвана, по меньшей мере, в двух странах — Японии и Швейцарии. В итоге Google пришлось снизить высоту своих камер. Также существует услуга позволяющая пользователям обозначать несоответствующие или чувствительные изображения для просмотра их сотрудниками и последующего удаления.

Галерея

См. также 
 Яндекс.Панорамы
 NORC — альтернатива Google Street View для центральной и восточной Европы
 Mapillary — сервис обмена геотегированными фотографиями.
 OpenStreetCam
 Мобильное приложение «Яндекс.Народная карта»

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Google Maps + Google Street View

Виртуальные атласы
Базы данных в Интернете
Веб 2.0
Street View
Сайты по алфавиту
Сайты, появившиеся в 2007 году